Арсен Суренович Мелкумян (нар. 17 грудня 1980 р. н. у м. Степанакерт, Нагірний Карабах) — секретар Ужгородської міської ради, голова фракції Слуга Народу в Ужгородській міській раді.

Біографія 
З 1997-го року переїхав на постійне проживання в Ужгород, Закарпатська область. Закінчив Ужгородську ЗОШ № 4, після - здобув вищу освіту у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП, м. Ужгород), спеціальність «Право». 

З 2004 по 2020 вів підприємницьку діяльність. 

У 2006 р. відкрив ресторан “Кілікія” в Ужгороді. 

У 2010 р. на базі ресторану було побудовано готель, який з часом доповнювався додатковою інфраструктурою — відкритий літній басейн, лазні, простір для весільних церемоній.  

У 2018 р. Арсен Мелкумян вирішив відродити одну з найдавніших туристичних принад міста, засадивши гору поряд із готельно-ресторанним комплексом “Кілікія” — єдиним на сьогодні виноградником в Ужгороді. Урочисте відкриття відбулося у тому ж році.

На місцевих виборах 2020 року вперше балотувався у детутати. Був обраний депутатом Ужгородської міської ради від партії Слуга Народу VIII скликання.

Очолив фракцію Слуги Народу в Ужгородській міській раді. 9 липня 2021 році на черговій сесії Ужгородської міської ради Арсен Мелкумян був обраний секретарем Ужгородської міської ради
 
Сім'я: батько - Сурен Артемович Мелкумян, пенсіонер, останнє місце роботи — начальник Податкової служби м. Степанакерт (Нагірний Карабах), мати — Ірина Григоріївна Григорян, пенсіонерка, педагог, працювала вчителем музики. Має брата та двох сестер.   

Одружений, разом із дружиною Мар'яною Мелкумян виховує 3 дітей.
 
Активно долучається до різноманітних міських та районних заходів – спортивного, культурного, соціального, благодійного спрямування. 

У 2015 році подарував місту до Дня Ужгорода — дві міні-скульптурки. 

“І з'їзд-форум закарпатських кухарів”  

“Ужанський здоровань” - турнір з армреслінгу та крос-фіту за участі рейтингових спортсменів. 

Фінансово підтримував ініціативу побудови спортивних майданчиків: 

у с. Оноківці 

м. Ужгород, стадіон Авангард
 

Створив та очолив Федерацію нардів України та Закарпаття, започаткував турнір - Кубок Аль-Ідрісі та провів Перший Чемпіонат України з нардів в Ужгороді.

Наразі продовжує вести активну політичну та соціальну діяльність в місті Ужгород. 

З початком війни ініціював створення на базі Ужгородської міської ради першого міського цілодобового кол-центру для надання інформації та консультацій внутрішньо переміщеним особам

Створив Uzhhorod Humanitarian Center, у рамках роботи якого проведено низку заходів, спрямованих на підтримку вимушених переселенців. 

Разом із депутатським корпусом налагоджував отримання та передачу гуманітарних вантажів (зі Словаччини, Швейцарії, Франції, Великобританії, Австрії, Румунії, Португалії, Нідерландів). Продовжує роботу із залучення міжнародних партнерів до допомоги громадянам, які вимушені були через війну покинути рідні місця. Долучається до роботи зі сприяння швидкого запуску релокованих підприємств на території Ужгорода.   

Ініціював проведення міських дитячих свят для дітей вимушено переселених українців, зокрема до Міжнародного дня дітей, підтримував ініціативи інших організаторів дитячого дозвілля в Ужгороді.  

У рамках роботи Uzhhorod Humanitarian Center разом з колегами провів масштабний благодійний вечір: зібрані 700 тис. грн. передали на протезування для військових.

Джерела

Посилання 
https://zaholovok.com.ua/arsen-melkumyan-yakscho-ti-ne-polyubiv-te-scho-tvoe-chuzhe-tobi-ridnim-ne-stane 

http://rionews.com.ua/mixed/all/now/n235695837

https://www.rionews.com.ua/mixed/all/now/n2339114852

http://rionews.com.ua/mixed/ratusha/now/n2233811280